Dezerter – polska grupa muzyczna
 Dezerter – radziecki film z 1933 roku w reżyserii Wsiewołoda Pudowkina
 Dezerter – polski film z 1958 roku w reżyserii Witolda Lesiewicza i Janusza Weycherta
 Dezerter – amerykański film z 1971 w reżyserii Burta Kennedy’ego
 Dezerter – australijski film z 1985 roku w reżyserii Michaela Jenkinsa
 Dezerter – film z 2002 roku w reżyserii Martina Huberty’ego

Zobacz też 
 dezercja